Primera División 1987/1988 był 57 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 29 sierpnia, a zakończył 22 maja.

Kluby występujące w sezonie 1987/1988:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 23. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej